Ту́оксъя́рви () — озеро на территории Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 36,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, вытянутая с севера на юг. Берега большей частью скалистые).

С севера и юга в озеро втекают безымянные ручьи. Из южной оконечности озера вытекает ручей Хотиноя (), впадающий в залив Хотинлахти () озера Хюмпёлянъярви бассейна реки Тохмайоки.

Озеро расположено в 3,8 км к северу-западу от автомобильной дороги местного значения  («Янниканиэми — Сортавала») и в девяти километрах к северо-западу от города Сортавала.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013261.

Название озера переводится с финского языка как «благоухающее озеро».

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Китенйоки
Озёра Сортавальского района